Sejm Korony Królestwa Polskiego
 Sejm walny I Rzeczypospolitej w latach 1454–1569
 Sejm Królestwa Polskiego w latach 1815–1831